Saint-Raphaël (in occitano Sant Rafèu) è un comune francese di 34.867 abitanti situato nel dipartimento del Varo della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Società

Evoluzione demografica

Galleria d'immagini

Note

Voci correlate 
 Île d'Or
 Stazione di Saint-Raphaël-Valescure

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 *